Le terme entité territoriale peut faire référence à :
 un pays (disparu ou existant),
 une subdivision (ancienne ou actuelle),
 une fédération ou regroupement d'États.